Dawid Dulski (ur. 1 listopada 2002 w Poznaniu) – polski siatkarz, reprezentant Polski juniorów i U-22, grający na pozycji atakującego. 

Waży 87 kg. Jego zasięg w ataku wynosi 352 cm.

Był uczniem Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu.

Sukcesy klubowe

młodzieżowe 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży:
  2018
Mistrzostwa Polski juniorów: 
  2021

Sukcesy reprezentacyjne 
Mistrzostwa Świata Juniorów:
  2021
Mistrzostwa Europy U-22:
  2022

Nagrody indywidualne 
 2021: MVP turnieju finałowego Mistrzostw Polski juniorów

I liga sezon 2019/2020 i 2021/2022

Sezon 2021/2022

I liga (2021/2022)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 profil siatka.ksagh.pl 
 profil plusliga.pl 
 profil juniorzymmp.volleystation.com 
 profil volleybox.net 
 profil cev.eu  
 profil www-old.cev.eu 

Urodzeni w 2002
Ludzie urodzeni w Poznaniu
Polscy siatkarze
Siatkarze Warty Zawiercie